La Costa (Bóixols), costa de muntanya al poble de Bóixols, al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Costa (Cabanelles)

 La Costa (Carlsbad), ressort de luxe a la ciutat de Carlsbad (Califòrnia)

 La Costa (Castellar del Riu), masia de Castellar del Riu (Berguedà)
 La Costa (Erinyà), costa de muntanya al poble d'Erinyà al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Costa (Juià), nucli de població al municipi de Juià (Gironès)
 La Costa (la Garrotxa)
 La Costa (les Planes d'Hostoles), nucli de població al municipi de les Planes d'Hostoles (Garrotxa)
 La Costa (Santa Margarida i els Monjos)
 La Costa (Sant Martí de Canals), partida rural del poble d'Aramunt al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Costa (Sapeira), carena al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà
 La Costa (Serradell), costa de muntanya al poble de Serradell al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Costa (Toralla), costa de muntanya al poble de Toralla al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Costa (Vilamolat de Mur), costa de muntanya del poble de Vilamolat de Mur al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 La Costa Gran, muntanya al municipi de Sallent (Bages)